La saison de Super League 2015-2016 est le nom donné à plusieurs championnats, parmi lesquels:

Football 
Championnat de Belgique féminin 2015-2016
Championnat de Grèce 2015-2016
Championnat de Suisse 2015-2016